Географічні об'єкти
 Єфремов — населений пункт, Тульська область, Росія.

Єфре́мов (Єфремова) () — російське прізвище.
 Персоналії
 Єфремов Альберт Альбертович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році
 Єфремов Валентин Васильович (1909—1986) — український диригент та педагог.
 Єфремов Василь Петрович — один з керівників оборони Севастополя 1941—1942 років
 Єфремов Василь Сергійович (1915—1990) — двічі Герой радянського Союзу
 Єфремов Георгій Іванович (1903—1982) — український кінооператор
 Єфремов Дмитро Сергійович (1985—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єфремов Ернест Іванович (1934) — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України. Заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 Єфремов Євген Васильович (1950) — музикознавець, фольклорист. Заслужений діяч мистецтв України. Керівник ансамблю «Древо»
 Єфремов Іван Антонович (1908—1972) — російський письменник-фантаст
 Єфремов Ігор Леонідович — російський композитор
 Єфремов Микола Миколайович — російський, радянський хімік, доктор хіміних наук (1936), викладач Санкт-Петербурзької хіміко-фармацевтичесної академії, професор, завідувач кафедрою неорганічної хімії Пермського університету (1932—1935), завідувач лабораторії фізико-хімічного аналізу органічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії АН СРСР (з 1936), заслужений діяч науки і техніки РРФСР (1947).
 Єфремов Михайло Григорович — радянський воєначальник, генерал-лейтенант, Герой Російської Федерації (посмертно).
 Єфремов Михайло Єфремович — радянський військовик
 Єфремов Михайло Олегович — російський актор театру і кіно, телеведучий. Заслужений артист Росії.
 Єфремов Олег Миколайович — радянський актор, Народний артист СРСР.
 Єфремов Олександр Андрійович — український футбольний функціонер
 Єфремов Олександр Володимирович — заслужений артист України.
 Єфремов Олександр Сергійович — український політик, перший заступник лідера Партії регіонів, народний депутат України з 2006 року.
 Єфремов Петро Олександрович:
 Єфремов Петро Олександрович (1830—1907) — російський літературознавець-пушкініст.
 Єфремов Петро Олександрович (1883 – ? після 1937) — український літературознавець та перекладач.
 
 Єфремов Степан Павлович (1905—1983) — якутський драматург.
 Єфремов Федір Олександрович (1867 – після 1928) — український громадський діяч та педагог.

Див. також 
 Єфремова

Примітки 

Російські прізвища